14. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozegrane w dniach 9–12 sierpnia 2002 roku w Kolombo na Sri Lance.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

2002
2002 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Sri Lance
2002 w Azji
Sri Lanka w XXI wieku
Kolombo